L'édition 2013 du tournoi de tennis de Monte-Carlo se déroule du 14 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Novak Djokovic remporte l'épreuve de simple, Julien Benneteau et Nenad Zimonjić celle de double.

Faits marquants 
Comme lors de l'édition précédente, on note la non-participation du Suisse Roger Federer.

Le  mondial, David Ferrer, déclare forfait à cause d'une blessure à la cuisse. Il est remplacé par le Croate Ivan Dodig.

Tommy Haas, récent demi-finaliste du dernier Masters 1000 de Miami, déclare également forfait à cause de douleurs au dos, ainsi que le Français Paul-Henri Mathieu (pour raisons personnelles).

Pendant le tournoi 
L'homme en forme du moment Ernests Gulbis (vainqueur de 17 de ses 18 dernières rencontres) s'illustre d'une manière tout autre. Lors de son match au  face à Juan Mónaco, le Letton se voit attribuer un point de pénalité. Il s'agit de la sanction habituelle en cas de . Il le récolte pour avoir envoyé, fou de rage, une balle dans le public après avoir raté une volée. Ensuite, fait très rare dans le tennis, le  mondial écope d'un jeu de pénalité synonyme de  pour avoir cassé sa raquette au début du . Il perdra finalement le match.

Andy Murray est battu dès les 1/8 de finale par le Suisse Stanislas Wawrinka qui ne lui laisse que trois jeux. À la suite de cette défaite, il perd sa place de  mondial au profit de Roger Federer.

L'Italien Fabio Fognini atteint pour la première fois de sa carrière les demi-finales d'un Masters 1000.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte son  en simple en battant en finale l'octuple tenant du titre Rafael Nadal. Il s'agit du  et du  sur terre battue en carrière du Serbe. Il s'impose pour la  à Monte-Carlo, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Julien Benneteau et Nenad Zimonjić remportent leur  ensemble en battant en finale les jumeaux américains et double tenants du titre Bob et Mike Bryan. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Records 
En écartant Jo-Wilfried Tsonga en demi-finale, l'octuple tenant du titre, Rafael Nadal se qualifie pour sa  consécutive. 

Il encaisse face à Novak Djokovic, en finale, seulement sa  dans le tournoi. Le Serbe met fin à une des plus grandes séries de l'histoire du sport puisqu'il stoppe le taureau de Manacor après  consécutives pour 8 titres (de 2005 à 2012). Il s'agit de la plus longue série de victoires dans un tournoi ATP, devant les  consécutives de Björn Borg à Wimbledon. 

En remportant pour la  Monte-Carlo, Novak Djokovic devient le  à avoir remporté 8 des 9 ATP Masters 1000 du circuit.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2013
Sport à Monaco en 2013
Tennis masculin en 2013
Tennis en avril 2013